

Липовська сільська рада — сільське поселення, Архангельський район, Башкортостан
 Липовська сільська рада — сільське поселення, Бузулуцький район, Оренбурзька область